Acción Popular (spanisch für Volksaktion) ist die Bezeichnung verschiedener Parteien in spanischsprachigen Ländern, unter anderem:
 Acción Popular (Peru), eine peruanische Partei
 Acción Popular (Spanien), im Spanien der Zweiten Republik eine der Parteien des Bündnisses Confederación Española de Derechas Autónomas